Nanarchaea är ett släkte av spindlar. Nanarchaea ingår i familjen Pararchaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Nanarchaea